Buzura är ett släkte av fjärilar. Buzura ingår i familjen mätare.

Dottertaxa till Buzura, i alfabetisk ordning 

 Buzura abruptaria
 Buzura aequinoctialis
 Buzura analiplaga
 Buzura annulata
 Buzura antecessa
 Buzura antecreta
 Buzura arenosa
 Buzura asahinai
 Buzura atomaria
 Buzura benescripta
 Buzura benesparsa
 Buzura bengaliaria
 Buzura bilineata
 Buzura bistonaria
 Buzura burmaensis
 Buzura cerea
 Buzura confusa
 Buzura contectaria
 Buzura dargei
 Buzura debrunnescens
 Buzura decolorans
 Buzura edwardsi
 Buzura eximia
 Buzura ferrolavata
 Buzura fessa
 Buzura fortissima
 Buzura fumata
 Buzura homoclera
 Buzura illucescens
 Buzura insularis
 Buzura jaculatrix
 Buzura johannaria
 Buzura koreaebia
 Buzura leucocrossa
 Buzura maculatissima
 Buzura maculatissimus
 Buzura mpalaria
 Buzura multipunctaria
 Buzura nephelistis
 Buzura ordinans
 Buzura pamphona
 Buzura panterinaria
 Buzura perclara
 Buzura ponderata
 Buzura praeparva
 Buzura prinodes
 Buzura pteronyma
 Buzura pura
 Buzura pustulata
 Buzura recursaria
 Buzura semifusca
 Buzura solivagaria
 Buzura strigaria
 Buzura stringeri
 Buzura subnigrans
 Buzura subocularia
 Buzura superans
 Buzura suppressaria
 Buzura taiwana
 Buzura thibetaria
 Buzura varianaria

Bildgalleri

Källor 

Mätare
Buzura